Kapraďosemenné (Pteridospermophyta) je parafyletická skupina vymřelých dřevin, které patřily mezi primitivní semenné rostliny. Šlo o významné zástupce pozdně prvohorní květeny: vyskytují se ve svrchním devonu a ve větším množství a rozmanitosti především v karbonu a v permu, kdy tvořily druhou hlavní složku vegetace vedle kapraďorostů. Ve druhohorách se jich objevuje již méně, ojediněle zasahují až do konce křídy, kdy vymřeli i poslední jejich zástupci.

Velkými, bohatě zpeřenými listy se podobaly kapradinám, jejich primitivní semena dosud neobsahovala vyvinuté embryo. Ve starších systémech byly zahrnovány mezi široce pojaté nahosemenné rostliny (Gymnospermae), čímž by však vznikl nepřirozený, parafyletický taxon. Kladogram znázorňující jeden z moderních pohledů na fylogenezi semenných rostlin mezi ně zahrnuje například též vyhynulé benetity.

Reference

Externí odkazy 
 

Semenné rostliny
Vyhynulé rostliny